Als Kabinett Seehofer werden zwei Landesregierungen Bayerns unter Horst Seehofer bezeichnet:

 Kabinett Seehofer I – 30. Oktober 2008 bis zum 8. Oktober 2013
 Kabinett Seehofer II – 8. Oktober 2013 bis zum 13. März 2018